Celeritas es una palabra derivada del latín cuyo significado se asemeja al de la palabra "velocidad". Se dice que esta palabra dio origen a la constante c para representar la velocidad de la luz en un vacío (variante que fue popularizada por la famosa ecuación E=mc², formulada por Albert Einstein).

Origen 
En el siglo XIX se utilizaba una V mayúscula para describir la velocidad de la luz. Einstein también utilizó esta notación en sus ensayos de 1905 y, como resultado, su tan célebre ecuación originalmente fue escrita como E=mV². El uso de la letra c para describir la velocidad de la luz se le atribuye a Wilhelm Eduard Weber y a Rudolf Kohlrausch, quienes emplearon esta notación en un ensayo publicado en 1856. Weber la utilizó para referirse a la constante de la velocidad de la luz, por lo que c comenzó a ser denominada la constante de Weber. En los primeros años del siglo XX, el uso de la letra c se popularizó gracias al hecho de que varios físicos famosos, tales como Max Planck y Hendrick Lorentz, empezaron a usar dicha notación. En 1907 Einstein cambió el uso de la V por la c en sus trabajos.

Cómo "c" llegó a significar celeritas 
Muchos piensan que originalmente Weber hizo uso de la letra c para representar la palabra constante en lugar de celeritas. La referencia más antigua al uso de c como celeritas se le atribuye a un ensayo de Isaac Asimov, escrito en 1959, titulado "C significa celeritas", aunque Asimov no incluyó pruebas que respaldaran su hipótesis.

Hoy en día es muy común dar por hecho que c se deriva de celeritas aunque sus orígenes sean un tanto dudosos. En el libro de divulgación científica de David Bodanis titulado E=mc²: A Biography of the World's Most Famous Equation (E=mc²: La biografía de la ecuación más famosa del Mundo), se dice que "la velocidad de la luz se representa con la letra c en homenaje al período posterior a 1600, cuando Italia era el centro de la ciencia y todos los científicos utilizaban el latín; Celeritas es la palabra en latín que significa velocidad."

Fuentes 

Historia de la física